Hincapié est un mot espagnol qui signifie « effort que l’on fait en s'appuyant sur les pieds », de hincar el pié, « planter le pied ». Le mot est surtout utilisé dans l'expression hacer hincapié qui signifie « mettre l'accent sur ». L’orthographe correcte est hincapié, tandis que hincapie est une adaptation simplificatrice américaine. 

Hincapié ou Hincapie est également un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1995-), footballeur colombien ;
  (1976-), joueuse de tennis colombien ;
  (1985-), footballeur colombien ;
 George Hincapie (1973-), coureur cycliste américain ;
  (c. 1926-2018), ingénieur civil et homme politique colombien, maire de Medellín ;
  (1970-), chirurgien plastique colombien ;
  (1978-) écrivain et traducteur colombien ;
  (1956-2008), artiste de performance colombienne ;
 Piero Hincapié (2002-), footballeur équatorien.

Astronomie 
 (25608) Hincapie, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Équipe cycliste Hincapie Leomo Powered by BMC, équipe cycliste américaine créée en 2008.

Références 

Patronyme hispanique